Дворишће може бити:

 Дворишће (Глина), насељено мјесто града Глине, Република Хрватска
 Дворишће (Раковец), насељено мјесто у општини Раковец, Република Хрватска
 Горње Дворишће, насељено мјесто у општини Брцковљани, Република Хрватска
 Дворишће Виводинско, насељено мјесто града Озља, Република Хрватска
 Дворишће Озаљско, насељено мјесто града Озља, Република Хрватска
 Мрежничко Дворишће, насељено мјесто града Дуге Ресе, Република Хрватска

Види још 
 Двориште
 Дворац
 Двор (вишезначна одредница)
 Дворови
 Двори